Karol Szajer, duchowny rzymskokatolicki
 Karol Szajer, kupiec, samorządowiec